Petra — дебютный студийный альбом христианской рок-группы Petra, выпущен в 1974 году.

Об альбоме 
Стиль Petra граничит между кантри и южным роком и чем-то напоминает The Eagles и Lynyrd Skynyrd по звучанию, которое было визитной карточкой группы в течение первого года.

Дебютный альбом группы более необработанный, чем поздние альбомы Petra. Он был записан на ограниченном бюджете в 1000 долларов за две недели. Тем не менее это первая запись, показывающая замечательную гитарную технику с большим количеством двойных соло.

В отличие от поздних альбомов Petra, первый релиз группы не зависит от отдельного вокалиста. Вместо этого вокальные обязанности разделили гитарист Боб Хартман и Грег Хоу.

Список композиций 
Все песни написаны Бобом Хартманом, за исключением отмеченных.
 «Wake Up» (Хоу) — 3:40
 «Get Back to the Bible» — 2:23
 «Gonna Fly Away» — 4:55
 «Storm Comin'» — 4:30
 «Parting Thought» — 1:31
 «Walkin' in the Light» — 3:16
 «Mountains and Valleys» — 2:48
 «Lucas McGraw» — 3:24
 «Backslidin' Blues» — 4:29
 «I’m Not Ashamed» (Хоу) — 3:01

В записи участвовали 
 Боб Хартман — гитара, банджо, вокал
 Грег Хоу — гитара, мандолина, вокал
 Джон ДеГрофф — Бас-гитара
 Билл Гловер — барабаны, перкуссия

Производство 
 Билли Рэй Херн — продюсер

Дебютные альбомы 1974 года
Альбомы Petra